Palestina může mít různé významy:
 Palestina – označení pro historické území na Blízkém východě
 Stát Palestina – částečně uznaný stát vyhlášený v roce 1988, který v roce 2012 získal status nečlenského státu OSN
 Palestinská autonomie – částečně samostatný státní útvar skládající se z tzv. Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
 Britský mandát Palestina – britský protektorát nad územím současného Izraele a Jordánska v letech 1920–1948
 hovorový výraz pro kefíju

Podobné názvy 
 Palestrina